Die Fußball-Sachsenliga 2020/21 war die 31. Spielzeit der höchsten Spielklasse des Sächsischen Fußballverbandes.

Teilnehmer 

An der Spielzeit 2020/21 nahmen insgesamt 22 Vereine teil. Diese sind wie folgt:

 die verbleibenden Mannschaften aus der Sachsenliga 2019/20:
  SV Einheit Kamenz
 FSV 1990 Neusalza-Spremberg
  VfL Pirna-Copitz
  FC 1910 Lößnitz
  FSV Budissa Bautzen
  Germania Mittweida
 Großenhainer FV 90
 LSV Neustadt/Spree
 SG Taucha 99
  FC Blau-Weiß Leipzig
 FV Eintracht Niesky
  Radebeuler BC 08
  Kickers 94 Markkleeberg
 SG Handwerk Rabenstein
 SG Motor Wilsdruff
  BSG Stahl Riesa

 die Aufsteiger aus den Landesklassen Sachsen 2019/20:
  SC Freital bzw. Hainsberger SV (Quotienten-1. & Aufsteiger Landesklasse Mitte)
 FSV Motor Marienberg (Quotienten-1. & Aufsteiger Landesklasse West)
 VfB Empor Glauchau (Quotienten-1. & Aufsteiger Landesklasse West)
  SSV Markranstädt (Quotienten-1. & Aufsteiger Landesklasse Nord)
  FV Dresden 06 (Quotienten-1. & Aufsteiger Landesklasse Ost)
  SG Dresden Striesen (Quotienten-1. & Aufsteiger Landesklasse Ost)

Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Spielbetrieb am 2. November 2020 zunächst unterbrochen. Am 17. April 2021 wurde vom SFV-Vorstand entschieden, die Saison ohne sportliche Wertung zu beenden, d. h. ohne Auf- und Absteiger.

Da der NOFV jedoch einen Aufsteiger in die Oberliga zuließ, wurde ein Entscheidungsspiel zwischen den beiden Vereinen geplant, die ihre Bewerbungsunterlagen für den Aufstieg einreichten – dem SC Freital und dem FSV Budissa Bautzen.

Der LSV Neustadt/Spree zog seine Mannschaft wegen finanzieller Probleme durch die Corona-Pandemie zum Saisonende aus der Landesliga zurück.

Tabelle

Entscheidungsspiel um den Aufstieg 
Da der NOFV einen Aufsteiger zuließ, fand am 26. Juni 2021 ein Entscheidungsspiel zwischen den beiden Vereinen statt, die ihre Bewerbungsunterlagen für den Aufstieg einreichten. Dabei setzte sich der FSV Budissa Bautzen mit 2:1 (2:0) gegen den SC Freital durch und stieg in die Oberliga 2021/22 auf.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website
  auf Kicker.de

Einzelnachweise 

Sachsenliga 2020 21
2020